ФК ЦСКА се односи на више фудбалских клубова: 

 Русија
 ФК ЦСКА Москва 

 Бугарска
 ФК ЦСКА Софија

 Украјина
 ФК ЦСКА Кијев

 Азербејџан 
 ФК ЦСКА Баку